

Földrajzi nevek
 Amerikai Egyesült Államok
Madison (Alabama) 
Madison (Arkansas) 
Madison (Connecticut)
Madison (Dél-Dakota)
Madison (Észak-Karolina)
Madison (Florida) 
Madison (Georgia) 
Madison (Illinois) 
Madison (Indiana)
Madison (Kalifornia) 
Madison (Kansas) 
Madison (Maine) 
Madison (Minnesota) 
Madison (Mississippi) 
Madison (Missouri) 
Madison (Nebraska) 
Madison (New Hampshire) 
Madison (New Jersey) 
Madison (város, New York)
Madison (falu, New York)
Madison (Nyugat-Virginia)
Madison (Ohio)
Madison (Pennsylvania) 
Madison (Tennessee) 
Madison (Virginia)
Madison (Wisconsin)
Madison, a Missouri folyó egyik kezdő ága

Személynevek

 James Madison, az Amerikai Egyesült Államok elnöke

Egyéb

 Madison (televíziós sorozat)
 Madison tánc